Реабилитационный центр для зависимых (также наркологический центр, или рехаб ()) — согласно ГОСТу, это организация, занимающаяся физическим, психологическим, социальным и нравственно-духовным восстановлением людей (реабилитантов), страдающих психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (наркотических веществ, психотропных средств, алкогольных напитков), а также различными формами нехимической зависимости (игромания, пищевая зависимость и т. д.).

Реабилитация, в зависимости от реабилитационной программы, может длиться от нескольких недель до 2 лет и более (чаще 6 мес.) Помимо работы с реабилитантами, специалисты реабилитационных центров оказывают консультативную помощь и их родственникам — принято считать, что родственники нарко- и алкозависимых страдают созависимостью и также нуждаются в помощи.

Некоторые реабилитационные центры для зависимых помогают своим реабилитантам в возвращении в социум и укреплении социальных связей (ресоциализация), а также в восстановлении приспособленности человека к конкретным условиям труда и быта (реадаптация).

Процесс реабилитации 
Процесс реабилитации в реабилитационном центре осуществляется в группе от 5 до 25 человек (обычно 10-12), которые на определенный период времени (обычно от 1 до 6 мес.) чаще не добровольно изолируются от внешнего мира (иногда для этого арендуется загородный дом) и под руководством специалистов (психологов, психотерапевтов, психиатров-наркологов, консультантов из числа реабилитантов с большим сроком трезвости, педагогов) посредством индивидуальных и групповых занятий постепенно отходят от зависимой модели жизни и возвращаются в полную трезвость. Таким образом, реабилитационный процесс — это долгосрочная психо- и социотерапия в терапевтической общине.

История возникновения реабилитационных центров 

Психологическая поддержка пациентов начала оказываться в конце XVIII столетия. Прежде всего, подобное направление развивалось в Америке. Именно в США в начале XX столетия стали функционировать клиники, в которых использовались разнообразные меры для решения психологических проблем пациентов.

Научное определение понятию реабилитации впервые дал Ф. Намист в 1903 году. Ассоциация восстановительной терапии впервые появилась именно в этой стране в 1917 году. Специально обучать профессиональных врачей, которые занимаются реабилитацией, начали в этот же период. К окончанию Второй мировой войны за океаном 26 учебных заведений готовили специалистов, занятых в данной области.

Успехи реабилитации были признаны мировой общественностью. Это нашло отображение в появлении национальных реабилитационных программ, курируемых социально-экономическим советом ООН.

В конце XX столетия при лечебных центрах стали появляться реабилитационные службы, открываться отдельные палаты и отделения.

Лечение созависимости в реабилитационных центрах 
Зависимость — это комплексная болезнь, которой страдает не только больной, но и его родственники. По этой причине в реабилитационных центрах большое внимание уделяется работе с созависимыми. Чтобы обеспечить длительную ремиссию, необходимо, чтобы близкие также приняли участие в выздоровлении, изменили свои привычки в общении с зависимым. Этому их обучают на специальных тренингах и семинарах, которые устраиваются для созависимых.

В России реабилитационные центры критикуют за их выраженную религиозную направленность, поскольку первые центры открывались при активном участии протестантских общин; многие из них работают до сих пор. Существуют православные и мусульманские реабилитационные центры. В таких центрах значительное время уделяется изучению той или иной религии, с реабилитантами активно работают представители духовенства соответствующих деноминаций.

Также в некоторых реабилитационных центрах имели место случаи насилия и жестокого обращения с реабилитантами: пристегивание наручниками к кровати на время так называемого «карантина». В некоторых центрах практикуется принуждение к физическому труду и т. д.

Как правило, лечение в хорошем, частном центре стоит дорого в виду условий проживания пациента, работы профессионалов (нарколог, психолог, консультант по химической зависимости). Существуют также бесплатные центры, как правило это свинофермы, где можно жить и работать.

В кинематографе 
О прохождении реабилитации снят фильм «28 дней». В фильме Воин (фильм, 2011) отец двух братьев излечился от алкоголизма с помощью программы «12 шагов». Главный герой фильма Боец (фильм, 2010) боксер, употребляющий крек, прошел реабилитацию в тюрьме.

Известные люди, проходившие реабилитацию 
Многие рок-музыканты, певцы, актеры, спортсмены проходили реабилитацию. Например Стив Кларк — гитарист группы Def Leppard, Дэйв Мастейн из Megadeth.

Источники 

 ГОСТ Р 54990-2012. Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные виды социальных услуг.
 Указ Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»
 Истории двух ребцентров в Перми — «Дельфин» и «Руки помощи»

Примечания 

 
Регулирование в сфере наркотических и психотропных веществ в России